Sredorek peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Средорек) :
Sredorek, village bulgare de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Sredorek, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
en macédonien (le nom étant écrit Средорек) :
Sredorek, village de la municipalité de Dolneni.